Ráfales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ráfales (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Ráfales (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar